Inwazja na USA (film 1952)
 Inwazja na USA (film 1985)